Третий номер посева — Ксения Первак — чемпионка турнира.

Посев 

  Ноппаван Летчивакан (Полуфинал)
  Ана Богдан (Полуфинал)
  'Ксения Первак (Титул)
  Елена Богдан  (Четвертьфинал)
  Лора Робсон  (Финал)
  Айла Томлянович  (Первый раунд)
  Кристина Младенович  (Четвертьфинал)
  Лорен Эмбри  (Третий раунд)

<li> Хезер Уотсон  (Четвертьфинал)
<li> Аки Ямасото  (Второй раунд)
<li> Зарина Дияс  (Первый раунд)
<li> Линда Берлинецке  (Первый раунд)
<li> Яна Бучина  (Третий раунд)
<li> Ксения Кириллова  (Третий раунд)
<li> Беатрис Гумуля  (Третий раунд)
<li> Надежда Кичёнок (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия